Kamil Hypki - polski dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego Radia Zachód, szef Oddziału Lubuskiego TPPW
 Tomasz Hypki - polski inżynier lotnictwa